Флаг Га́йского района — официальный символ Гайского муниципального района Оренбургской области Российской Федерации.

Флаг учреждён 30 января 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 2137.

Флаг составлен на основании герба Гайского района, по правилам и соответствующим традициям геральдики, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг Гайского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба: полотнище разделено по вертикали на две части: белую — в 2/3 длины полотнища и голубую — в 1/3, поверх которых вдоль нижнего края изображена зелёная полоса в 1/6 ширины полотнища; посередине белой части вплотную к зелёной полосе малиновым цветом изображена скала с сидящим на ней чёрным орлом, обращённым в сторону свободного края, у которого над зелёной полосой воспроизведено восходящее солнце из герба района».

Обоснование символики 
Формирование Гайского района произошло не сразу, несколько раз менялось название района, его центр, территория. Ранее Гайский район был частью Орского района, что нашло отражение на флаге — чёрный орёл сидящий на скале — фигура орского герба. В геральдике орёл с распростёртыми крыльями символизирует стремление вперёд, в будущее, способность человека преодолевать трудности.

Цвет скалы — геральдический пурпур созвучен, цвету необработанной яшмы, залежи которой находятся на территории района.

Восходящее солнце указывает на географическое расположение района в восточной части Оренбургской области. Солнце — символ света, знания, изобилия.

Зелёная земля символизирует сельскохозяйственное производство в районе. Зелёный цвет в геральдике — символ плодородия, природы, роста, надежды.

Белый цвет (серебро) — символ совершенства, мудрости, мира и взаимного сотрудничества.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, постоянства, прочности, великодушия.

Голубой цвет — символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Чёрный — мудрость, скромность, честность.

Малиновый (пурпур) — символ достоинства, славы, почёта.

Примечания 

Флаги с изображением солнца
Флаги с изображением гор
Флаги с изображением сокола